Сен-Жіль (, ) — комуна Брюссельського столичного регіону.
 Сен-Жиль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.
 Сен-Жиль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара.
 Сен-Жиль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр.
 Сен-Жиль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш.
 Сен-Жиль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна.
 Сен-Жиль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар.